НКК — аббревиатура.
 Национальная компьютерная корпорация — российская корпорация информационных технологий.
 Национальная контейнерная компания — российская транспортная компания.
 Народный консультативный конгресс — высший законодательный орган Индонезии.